

Persone 
 Georges Farrah – politico canadese
 Pat Farrah – imprenditore statunitense
 Saleh Ali Farrah – politico tanzaniano
 Shamek Farrah – sassofonista statunitense

Varie 
 Farrah – variante inglese del nome proprio di persona femminile Fara
 Farrah – gruppo musicale indie rock britannico
 Farrah – album del gruppo musicale omonimo del 2010

Pagine correlate 
Farah